Ludde kan syfta på:

 Ludde (småbarnsbokserie) - tecknad figur av Ulf Löfgren 1984-2006.
 Ludde (seriefigur) – en tecknad hundvalp från Disney
 Ludde (seriehäfte) – ett seriehäfte med Disneyserier som utkom på svenska åren 1968-1985
 Ludde (fiskedrag) – ett skeddrag tillverkat av gjutepoxilim (epoxilim)
 Ludde (barnbokserie) – en serie barnböcker av Viveca Lärn
 Här kommer lilla Ludde – barnsång

Personer
Gerda Bäckström (1894-1977), Ludde, en svensk flickscout
Ludde Gentzel (1885–1963), en svensk skådespelare
 Ludde Juberg (1884–1964), en svensk skådespelare
 Lutfi Kolgjini (1959–), Lutfi "Ludde" Kolgjini, en svensk travtränare
 Therese Lundin (1979–) Ludde, en svensk fotbollsspelare
 Ludde Olin (1972–), en gotländsk sångare och musiker